Philippe Mercier est le nom de plusieurs personnalités :
 Philippe  Mercier (1689-1760), peintre allemand ;
 Philippe  Mercier, chef d'état-major de l'Armée de terre française du  au .